Termín Duplex může podle oboru a použití znamenat:

Technika
 Duplexní spojení – komunikace v obou směrech současně
 Lokomotiva Duplex

Polygrafie

Duplexní tisk je technologie, kdy se základní černá barva doplní o druhou přímou barvu. Vzniká tak efekt "patiny" konečného výrobku (tisku).

 Duplexní tisk – funkce oboustranného tisku u tiskárny či kopírky

Technologie
 Duplexní kartón – dvouvrstvý kartón slisovaný za mokra
 Duplexní obrábění – způsob výroby kuželových kol
 Duplexní čerpadlo – dvouválcové, dvoukomorové nebo dvojčinné čerpadlo
 Duplexní pochod – technologie výroby tekutého kovu ze dvou agregátů

Ostatní 

 Duplex (ubytování na více podlažích s vyhrazeným propojením ) 
Duplex klub v Praze

 Malá československá encyklopedie ČSAV, II. svazek, písmeno D-CH, heslo: duplex ..., vydala Academia, Praha 1984